Die Parlamentswahl in Israel 1992 fand am 23. Juni 1992 statt. Gewählt wurden die 120 Abgeordneten der dreizehnten Knesset.

Ergebnis

Quellen 

 Thirteenth Knesset (Wahlergebnis auf der Website der Knesset; englisch)

Israel
1992